Mary Anderson puede referirse a varias personas:

Mary Anderson (1859-1940), actriz de teatro estadounidense;
Mary Anderson (1866-1953), inventora estadounidense;
Mary Anderson (1897-1986), actriz de cine mudo estadounidense;
Mary Anderson (1918-2014), actriz de cine y televisión estadounidense.